В Петрозаводске представлены все виды средств массовой информации: как печатные (газеты, журналы), так и электронные издания (телевидение, радио, интернет-издания).

История средств массовой информации в Петрозаводске начинается 8 января 1838 года, когда вышла в свет газета «Олонецкие губернские ведомости».

В настоящее время в городе выходят средства массовой информации на русском, карельском, вепсском, финском и других языках.

Печатные издания

Газеты

Губернские газеты

Республиканские газеты на русском языке 

 «Красный Луч» (1923).
 «Вся Карелия»
 «Моя газета плюс»
 «Нам всё ясно»
 «Лицей» — газета о культуре, образовании, семье. Первый номер ежемесячной газеты вышел в декабре 1991 года. В настоящее время не издаётся
 «Вести Карелии» (до 2003 года)
 «Набат Северо-Запада» (закрыта)
 «Наблюдатель» (закрыта)
 «Тинэйджер» (закрыта)
 «Колесо» (закрыта)
 «Коммунист Петрозаводска» (с 2014 г.)
 «Юрий Линник» (выходила в 1995 г.)
 «По Тихому» (выходила в 2003 г.)

Республиканские газеты на карельском, вепсском и финском языках 

 Vienan Karjala (на собственно-карельском диалекте карельского языка) - ,была присоединена к Oma Mua
 Lyydilaine (на людиковском диалекте карельского языка) - издавалась в 2008ом

Местные издания федеральных изданий 

 Газета «Комсомольская Правда в Карелии»
 Газета «Невское время — Карелия» (закрыта)
 Газета «Аргументы и факты — Карелия»
 Газета «Оперативные новости Карелии» («Новости Петербурга») (закрыта)
 Газета «Жизнь. Петрозаводск» (закрыта)

Городские газеты 

 «Наше слово» Еженедельная газета коммунистов Петрозаводска. Учредитель Петрозаводский горком КПСС. Выходила с декабря 1991 г. Закрыта в августе 1991 г. как орган, поддерживающий ГКЧП.
 «Петрозаводская правда» («Petroskoin Pravda») — на русском и финском языках, 1932. Орган Петрозаводского горсовета и горрайкома ВКП(б).
 «Благоустроим наш город» — орган Петрозаводского городского комитета КПСС и исполкома Петрозаводского городского совета (1958 г.).
 «Официальный вестник» (до 2008 года)
 «Официально» (2001—2002)
 «Петрозаводские городские страницы»
 «Ведомости Петросовета» (печатный орган Петросовета, ранее «Информационный бюллетень»)
 «Город» (до 2002 года)
 «Наблюдатель» (до 2003 года)
 «Телепрограмма» (закрыта)
 «(Мой Петрозаводск). Карелия» (с 2009)
 «Логос»
 «Учитель Петрозаводска» (~2001), закрыта
 «Зелёный лист», закрыта
 «Мой Дом»
 «Медсовет». Газета для медицинских и фармацевтических работников. Выходит с 2014 г..

Газеты объявлений 

 «ВСЁ» — издаётся с 23 июля 1996 года
 «Из рук в руки. Петрозаводск» (закрыта)
 «Мир Карелии» (закрыта в 2013 году)
 «Карельская неделя» (закрыта в 1997 году)
 «Всё плюс» (закрыта в 1998 году)

Рекламные издания 

 Газета «Карельский Медведь» (до 07.2009 — «Медведь») — издаётся с 25 мая 1995 года
 Газета «Десятый регион» (ранее «Регион», «Центр News») — самая многотиражная рекламная газета Карелии
 Газета «Вся Карелия — Вездеход»
 Газета «Первая Цветная газета Карелии»
 Газета «Рысь важная» (с 2010)
 Газета «Сампо» (закрыта)
 Газета «М.Видео. Петрозаводск» (с 25.07.2012)

Районные издания 

 Газета «Совет Древлянки»
 Газета «Наша Древлянка» (закрыта)
 Газета «Перевалка — 5-й посёлок» (изначально «Перевалка»)
 Газета «Совет Перевалки»
 Газета «Голиковка, 35» (закрыта)
 Газета «Нам здесь жить, любить, работать» (Октябрьский район)

Предвыборные издания 

 Газета «Уже всё ясно» (2011)
 Газета «Нам всё ясно. Карелия» (2011)
 Газета «Народный адвокат» (1998)
 Газета «Карельское обозрение» (1998)
 Газета «Карельские новости. Народный фронт» (2011)
 Газета «Правда Карелии» (~2006)
 Газета «Карельская Искра» (2009)
 Газета «Столица пресс» (2002)
 Газета «Губерния пресс» (2002)
 Газета «Криминальная среда» (2011)

Ведомственные издания 

 Газета «Машиностроитель»
 Газета «Онежец» (выходила с 1928 г., первое название «Вагранка»)
 Газета «Анохинец» (выходила с конца 1920-х годов по конец 1930-х гг.)
 Газета «Транспортник» (2-го отдела транспорта Мурманской железной дороги, г. Петрозаводск) (1920—1930-е гг.)
 Газета «Финансовый вестник». Орган Наркомата финансов АКССР. 1935 г.
 Газета «На страже». Орган МВД КАССР. 1960-е гг.
 Газета «Кижи»
 Газета «Открытая библиотека» (с 06.2005)
 Газета «Ленинская правда на строительстве базы стройиндустрии» (1970-е)
 Газета «Ленинская правда на строительстве телецентра»
 Газета «Авангард» (2003)
 Газета «Строитель»
 Газета «Голос» (1990—2016)
 Газета «Профсоюзное слово» (с 2017 г.)
 Газета «Онежская волна» (Радиозавод)

Студенческие издания 

 Газета «Петрозаводский университет» (ПетрГУ), с октября 1956 года.
 Газета «Потенциал» (ПетрГУ), выходила с ноября 2007 года по май 2010 года на физико-техническом факультете (над изданием газеты рабатали Захар Слуковский (главред с 2007 по 2009 гг., корреспондент), Степан Павлов (главред с 2009 по 2010 гг., корреспондент), Дмитрий Кириенко (вёрстка), Юрий Суетин (корреспондент), Шведайте Татьяна (корреспондент), Вадим Куроптев (корреспондент), Ирина Куроптева (корректура) и др.)
 Газета «Простые истины» (ПетрГУ)
 Газета «Проф.ком» (ПетрГУ), закрыта
 Газета «Педагогическая академия» (КГПА)
 Газета «Факультет» (КГПА)

Школьные издания 

 Газета «Большая перемена», школа № 2 (не позднее 2009 года)
 Газета «Школьный дом», школа № 3 (с 1999 года)
 Газета «Семёрка», школа № 7 (не позднее 2012 года)
 Газета «Со-мнения», школа № 9 (не позднее 1995 года)
 Газета «Школьные вести», школа № 10 (не позднее 2000 года)
 Газета «13-я школа», лицей № 13 (с февраля 1997 года)
 Газета «Что новенького?», школа № 14 (с сентября 2000 года)
 Газета «Муравейник», школа № 14 (с 2010 года)
 Газета «Портфельчик», гимназия № 17 (с 1997 года)
 Газета «VShkole20.ru», школа № 20 (с 2012 года)
 Газета «ЛиГа — Лицейская газета», Университетский лицей (с 2005 года)
 Газета «Школьная газета», школа № 29 (не позднее 2012 года)
 Газета «МИГ — Мгновения истории гимназии», гимназия № 30 (с декабря 2000 года)
 Газета «Всезнайка», школа № 32 (не позднее 2011 года)
 Газета «Класс и К — Класс и компания» (школа № 33) (с октября 2011 года)
 Газета школы № 35 (не позднее 2012 года)
 Газета школы № 36 (не позднее 2012 года)
 Газета «Школьный арбат», гимназия № 37 (с 1996 года)
 Газета школы № 38 (не позднее 2009 года)
 Газета «ШАГ — Школьная альтернативная газета» (не позднее 2006 года)
 Газета «Товарищ», лицей № 40 (с 1998 года)
 Газета «Сороконожка», лицей № 40 (не позднее 2003 года)
 Газета «СемьЯ», лицей № 40 (с 2001 года)
 Газета «Deutsches kaleidoskop — Немецкий калейдоскоп», лицей № 40 (не позднее 2011 года)
 Газета «Лицей days», лицей № 1 (с 1995 года)
 Газета «Шпаргалка», школа № 42 (не позднее 2012 года)
 Газета «Школе № 45 скоро 20!», школа № 45 (2010 год)
 Газета «Шпаргалка», школа № 46 (с 16 мая 1996 года)
 Газета «ДерлициЯ — Державинский лицей и я», Державинский лицей (не позднее 2010 года)
 Газета «Зелёный слоник», Петровская школа (с 4 апреля 2013 года)
 Газета «Вечерние новости», Центр образования (не позднее 2012 года)
 Газета «Кадетский вестник», Кадетский корпус (не позднее 2010 года)
 УЖик — Увлекательная Журналистика, 30 гимназия (с 2010 года)

Межшкольные издания, издания учреждений дополнительного образования 

 Газета «Дворцовая площадь», ДТиЮ
 Газета «ЮниON», газета школ Древлянки (~2011)
 Газета «Без названия», газета школ Древлянки (2000-е)
 Газета «Школа — территория закона», газета школ Петрозаводска (2000-е)

Журналы 

 «Север»
 Kipinä (финский, вепсский, карельский (ливвиковское и собственно-карельское наречия))
 Carelia (финский, карельский, вепсский)
 «Неделя профессионального движения» — издание областной тройки при Карельско-Олонецком профсовете (1921)
 «Еженедельный бюллетень подотдела искусств, памятников старины и культурно-просветительского губернского и городского отделов народного образования» (1918)
 «Красный Клич» (1922)
 «Спортивная жизнь Карелии». Орган Государственного комитета по физической культуре и спорту Карельской АССР и Общества по распространению политических и научных знаний Карельской АССР. Выходил в 1958-1962 гг. ежеквартально.
 «Наше Хозяйство» (1922)
 «Гиперборея» Первый МОЛОДёжный журнал (проект закрыт)
 «Полный Ажур» Женский глянцевый журнал (закрыт)
 «ptz.» (c 2009 до 2015 гг ) 
 «MP Business»
 «Vitrina. Петрозаводск»(закрыт)
 «Ваш досуг» (с июня 2005 до марта 2009 года)
 «Детский Петрозаводск»
 «Авто-мото» (закрыт)
 «Хоккей Карелии» (2003)
 «Sunline Magazine»
 «иZюм» (закрыт)
 «Дисконт — Петрозаводск» (был в 2012- 2013гг)
 «Школа — INFO» (с 2009)
 «Я выбираю»
 «Горожанин — это я» (2002)
 «Convert» (с 2010)
 «Онежский экспресс» (в 2010)
 «Промышленный вестник Карелии» (с 1999 г.)
 «Телесемь-Петрозаводск , Мурманск (Антенна)»
 «Телепульт — Переключая каналы. Петрозаводск» (закрыт)
 «Мир комфорта. Петрозаводск» (закрыт)

Электронные издания

Радио 
Первая радиостанция появилась в Петрозаводске в 1918 г. Начальником её был георгиевский кавалер, унтер-офицер Службы связи Балтийского моря Евстафий Калиникович Загонский. Работниками радиостанции были Николай Антонович Павлов, Фриц Янович Кошкен. 21 ноября 1926 года состоялось торжественное открытие Петрозаводской широковещательной радиостанции. С конца 1920-х годов появляются и точки городской ретрансляционной сети в квартирах петрозаводчан, проживающих на главных магистралях города.
 68,06 УКВ — Радио Маяк (Молчит)
 95.0 FM — Радио Рекорд
 95.9 FM — Радио Пи FM
 98.0 FM — Вести FM
 98.4 FM — Радио Шансон
 98.8 FM — Новое радио
 99.2 FM — Радио Дача
 99,6 FM — Радио Родных Дорог
 100,0 FM — Радио 10
 100,4 FM — Радио ENERGY
 101,0 FM — Радио Вера
 101.4 FM — Юмор FM
 101,8 FM — Радио 7 на семи холмах
 102,2 FM — Радио России / Карельское Радио
 103,1 FM — Авторадио
 103,5 FM — Ретро FM
 104.3 FM — Радио Maximum
 104,7 FM — Русское радио
 105,2 FM — Детское радио
 105,7 FM — Наше радио
 106,8 FM — Европа Плюс
 107,2 FM — Дорожное радио
 107,9 FM — Радио Маяк

Телевидение 

Первые телепередачи в Петрозаводске начались в 1959 году. По состоянию на 2010 год, в Петрозаводске вещают все федеральные телеканалы, предоставляются услуги кабельных сетей «Петронет», «Ника», «Тэтрион» и спутникового телевидения.

 Действующие эфирные петрозаводские телеканалы
РТРС-1
РТРС-2
ТНТ-Онего
РЕН ТВ / Ника Плюс
СТС-Карелия
Солнце
Че!
Матч! Страна

Интернет-издания 

Электронные СМИ
 Интернет-газета «Столица на Онего»
 Интернет-журнал «Республика»
 Интернет-сайт «Губерния daily»
 ИА «Карелинформ»
 Информационная лента «Вести Карелии» 
 Интернет-газета «Карелия»
 «vse.karelia.ru»
 «dosug.ptz.ru»  (проект закрыт)
 Ника Плюс  
 Телепрограмма «После школы» (закрыта)
 Молодёжный инфоресурс «МОРОШКА»
Интернет-СМИ 112Karelia.ru 
Петрозаводск Говорит  
Сетевое издание Karelia.news 
Черника

Примечания

Литература 
 Алто Э. Л. Советские финноязычные журналы, 1920—1980 / Карел. фил. АН СССР. Ин-т яз., лит. и истории. — Петрозаводск: Карелия, 1989. — 164 с.
 Печать Карелии в 2001 году: Информ.-стат. бюллетень / Нац. б-ка РК; Авт.-сост. И. В. Шегина. — Петрозаводск: Б. и., 2002. — 50 с.

Ссылки 
 Петрозаводск и Карелия в апреле 1992 года. Средства массовой информации.

Петрозаводск
Списки СМИ
Средства массовой информации Карелии